Kaiserliche Oberpostdirektion steht für:

 Kaiserliche Oberpostdirektion (Bremen)
 Kaiserliche Oberpostdirektion (Chemnitz)
 Kaiserliche Oberpostdirektion (Koblenz)